Agon (altgriechisch für „Kampf, Wettkampf“) steht für:
 Agon (antikes Theater), Hauptteil der attischen Komödie und Tragödie: Rede und Gegenrede
 Agon (Ballett), von Igor Strawinski (1953/1964)
 Agon (Computerspielreihe), Computerspielreihe von Private Moon Studios
 Agon (Musik), musikalische Wettkämpfe
 Agon (Mythologie), Personifikation des Wettstreits in der griechischen Mythologie
 Agon (Rechtsstreit), historischer Rechtsstreit in Athen zu Zeiten der attischen Demokratie
 Agon (Vorname), albanischer männlicher Vorname
 Agon (Wettstreit), antiker sportlicher oder musischer Wettkampf
 Agon Orchestra, Musikensemble als Plattform für junge tschechische Komponisten und Musiker
 Agon Sportverlag, Buchverlag aus Kassel
 Agon-Sutra, eines von vier Agama-Sutras des Mahāyāna-Buddhismus
 DJK Agon 08 Düsseldorf, Damenbasketballmannschaft
 eine der Grundlagen des Spiels nach dem französischen Soziologen Roger Caillois

Ort:
 Agón, Gemeinde in der Provinz Saragossa (Aragon), Spanien
 Agon-Coutainville, Gemeinde im Département Manche, Frankreich

Person:
 Jean-Paul Agon (* 1956), französischer Wirtschaftsmanager (L’Oréal)

Siehe auch:
 Agon-shū (sogenannte Neue Religion in Japan)
 Agona (Begriffsklärung)
 Agone (Geodäsie) (gedachte Verbindungslinie zwischen Orten gleicher Missweisung)
 Agonie (längerer Todeskampf)
 Agony (schwedische Thrash-Metal-Band)
 Agonist/Agonistik (Begriffsklärung)